Princeton pode-se referir a:

Lugares

Princeton (Nova Jérsei)
Borough de Princeton
Município de Princeton
Princeton (Nova Jérsei) (sobre o borough e o município)

Outros lugares em Nova Jérsei
Princeton Junction
Princeton Meadows
Princeton North

Universidade de Princeton
Universidade de Princeton
Princeton University Press

Escolas
The Old Princeton School
Princeton Community High School
Princeton Day School
Princeton Friends School
Princeton High School (Nova Jérsei)
Princeton High School (Sharonville, Ohio)
Princeton Junior School
Princeton Regional Schools
Princeton Theological Seminary

Outros lugares nos Estados Unidos
Princeton (Alabama)
Município de Princeton (Arkansas)
Princeton (Califórnia)
Princeton-by-the-Sea (Califórnia)
Princeton (Flórida)
Princeton (Illinois)
Município de Princeton (condado de Bureau, Illinois)
Princeton (Indiana)
Município de Princeton (condado de White, Indiana)
Princeton (Iowa)
Município de Princeton (Iowa)
Princeton (Kansas)
Princeton (Kentucky)
Princeton (Luisiana)
Princeton (Maine)
Princeton (Massachusetts)
Princeton (Minnesota)
Município de Princeton (condado de Mille Lacs, Minnesota)
Princeton (Missouri)
Princeton (Carolina do Norte)
Princeton (Pensilvânia)
Princeton (Rhode Island)
Princeton (Carolina do Sul)
Princeton (Texas)
Princeton (condado de Newton, Texas)
Princeton (Virginia Ocidental)
Princeton (Wisconsin)
Princeton (condado de Green Lake, Wisconsin)

Canadá
Princeton (Columbia Britânica)
Princeton (Terranova e Labrador)
Princeton (Ontário)

Outros
 Princeton (banda)
 Batalha de Princeton
 Chazz Princeton, uma personagem de Yu-Gi-Oh! GX
 The Princeton Rub